Тевкелевы () — мурзы, татарский дворянский род. Происходят от Уразлея-мурзы Тевкелева, жившего в Касимовском ханстве. Многие представители рода имели вторые русские имена.

Уразлей-мурза Тевкелев 
Уразлей упоминается в 1610 году как «Бежетцкие пятины татарин Уразлейко Тевкелев», с поместным окладом в 300 четей. Из этого документа видно, что его мать звали Нармас. У Уразлея был сын Ураз-Мамет, у последнего сыновья Давлет-Мамет и Абдрахман.

Ветка Давлет-Мамета 
Давлет-Мамет мурза Ураз-Маметев сын Тевкелев — ярославский кормовой татарин, имел поместье во Владимирском и Ярославском уездах. В 1669 г. отмечен среди жителей д. Шелдаис Керенского уезда.

У Давлет-Мамета дети: Мамеш, Булуш, Сафар, Мамет.

Мамеш-мурза Давлет-Маметев сын Тевкелев — мурза города Касимова, имел поместья в Касимовском, Владимирском, Темниковском и Керенском уездах, которые достались ему от деда и дяди. Упоминается в отказной грамоте от 21 марта 1696 г., в которой за ним закреляются земли в деревне Шелдаис Керенского уезда в обмен на земли в деревне Барамыково, Касимовского уезда. Блестяще владел татарской грамотой. Год смерти Мамеш-мурзы доподлинно неизвестен. По всей видимости, он застал уничтожение Касимовского царства «великим преобразователем» Петром I.

У Мамеша были дети:
 сын Кутлу-Мухаммед;
 дочь Урая — жена Бектемира-сеида Шакулова;
 дочь Зулейха — жена Бектемира князя Максютова.

У Булуша сын Мустафа.

У Сафара сын Абдулла, крестился.

Кутлу-Мухаммед и его потомки 
Кутлу-Мухаммед Мамешевич Тевкелев (Алексей Иванович Тевкелев, ; 1674—1766) — российский дипломат, основатель Челябинска, генерал-майор (1755).  - писал по этому поводу М. И. Девлеткамов. Алексей Тевкелев стал основателем уфимской ветви Тевкелевых.

Юсуп Кутлу-Маметов сын Тевкелев (Осип Алексеевич; 1707 — 1773) — секунд-майор. Владел Варзино-Алексеевским заводом. Убит в 1773 году при подавлении Пугачёвского восстания (служил в корпусе ген.-майора Ф. Ю. Фреймана), жена — Дарья Алексеева, сын Шагин-Гирей.

Шагин-Гирей Юсупов Тевкелев (Пётр Осипов) — рефрейт-капрал лейб-гвардии Конного полка, крупный помещик, в 1789 году владел 2110 крестьянами обоего пола в Уфимском, Вятском и Рязанском наместничествах, которые достались ему от отца.

Дети Шагин-Гирея:
 Салим-Гирей;
 Батыр-Гирей.

Салимгарей Шангареевич Тевкелев (; 1805, Килимово — 2 января 1885, Уфа) — муфтий (1865—1885), крупный благотворитель.

Батыр-Гирей — майор.

Дети:
 дочь Зухра (Зоря Павловна; ум. в 1916) — жена князя Ахмед-Гирея Чингиза, сына хана Джангира Букеева.
 сын Кутлу-Мухаммед.

Кутлу-Мухаммед Батыргиреевич Тевкелев (; 1850 — после 1917) — мусульманский общественный деятель, крупный землевладелец, полковник. Депутат Гос. думы всех 4 созывов от Уфимской губ. (член Кадетской фракции). Предводитель дворянства Белебеевского уезда, Уфимской губ. (1905-10, 1914-17). Участник Конгресса народов России, состоявшегося в 1916 в Лозанне (Швейцария). Летом 1916 года, во время Пантюркистского восстания в Туркестане и Степном крае, вместе с А. Ф. Керенским, возглавил специальную комиссию Думы, направленную для изучения причин волнений. Дальнейшая судьба Кутлу-Мухаммеда неизвестна.

Ветка Абдрахмана 
Рамазан Абдрахманов Тевкелев — переводчик Посольского приказа, двоюродный дядя Кутлу-Мухаммеда Мамешева.

Его сын Мустафа Рамазанов Тевкелев — переводчик Иностранной коллегии, коллежский асессор, упомянут 28 сентября 1754 г. в указе Иностранной коллегии.

Сын Муртазы — Ахмет, крестился с именем Михаил Александрович Тевкелев, прапорщик Бутырского полка.

Родовые имения 
Тевкелевы были крупными помещиками. Главное родовое имение Тевкелевых находилось в деревне Килимово (ныне Буздякский район
, Республика Башкортостан). В дворцово-усадебный комплекс Тевкелевского Дворца входили собственно дворец, парк, мечеть, фруктовый сад. В начале XX в. это имение перешло к зятю Тевкелева - Салимгарею Джантюрину.

Тевкелевым также принадлежал хутор Тевкель в Оренбургском уезде. К началу XX века б.ч. тевкелевских поместий была распродана.

Литература и источники 
 Ханыков Я. В. Сведения о роде Тевкелевых и о службе генерал-майора Алексея Ивановича Тевкелева // Временник Имп. Московского общества истории и древностей российских. Кн. 13. — М., 1852. — С. 19—21.
 Михайловский Е. В., Ильенко И. В. Рязань. Касимов. — М., Искусство, 1969.
 К истории восстания И. И. Болотникова // Исторический архив. — 1956. — № 2. — Док. № 13.
 Копия с выписи из книг Мещерскаго уезда письма и меры и межеванья… // Известия ТУАК. Вып. XV. — Тамбов, 1887. — С. 27—49.
 Акты относящиеся до юридического быта древней России. / под ред. Н. Калачова. Т. 1. — СПб., 1857. — Ст. 395—398.

Примечания 

Татарские князья и мурзы